Heksuronska kiselina se može odnositi na:

 Askorbinska kiselina, vitamin C
 Bilo koja uronska kiselina izvedena iz heksoze